Platonești se poate referi la:
Platonești, Harghita
Platonești, Ialomița